В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс 6-0, 6-7, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Марі П'єрс (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
 Габріела Сабатіні (півфінал)

 Наташа Звєрєва (півфінал)
 Анке Губер (переможниця)
 Емі Фрейзер (1-ше коло)
 Аманда Кетцер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1994